Bernreuther ist der Familienname folgender Personen:

 Elfriede Bernreuther, bekannt als Elfie Pertramer (1924–2011), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Bernreuther (1881–1958), deutscher Polizeibeamter
 Jörn Bernreuther (* 1953), deutscher, Jurist, Richter, Landgerichtspräsident und Hochschullehrer
 Martin Bernreuther (* 1969), deutscher Organist
 Peter Bernreuther (* 1946), deutscher Sprinter
 Werner Bernreuther (Physiker), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Werner Bernreuther (* 1941), deutscher Schauspieler, Liedermacher, Schriftsteller, Nachdichter, Maler und Lektor
 Wolfgang Bernreuther (* 1961), deutscher Musiker und Maler

Siehe auch:
 Bärnreuth
 Bernreuth